О́тто-Э́рнст Ре́мер (; , Нойбранденбург, Мекленбург — , недалеко от Марбельи, Малага) — один из самых молодых генералов вермахта. Входил в число руководителей подавления Июльского заговора. После войны был одним из основателей и вторым председателем Социалистической имперской партии Германии.

Семья 
Ремер вырос в протестантской семье инспектора юстиции. В 13 лет вступил в молодёжное движение. Ремер был женат два раза. От своего первого брака он имел двух сыновей и одну дочь.

Военная карьера 
1 апреля 1933 года вступил фанен-юнкером в рейхсвер. 1 апреля 1935 года был произведён в лейтенанты 4-го пехотного полка. С 3 января 1939 года командовал 15-й ротой 89-го пехотного полка. Польскую кампанию начал командиром 13-й роты 479-го пехотного полка. С 1 марта 1940 года командовал 701-й мотопехотной боевой ротой, с которой принял участие в Западной и Балканской кампаниях. 1 апреля 1941 года произведён в чин капитана. С 1941 года воевал на Восточном фронте. С 1 февраля 1942 года командир I батальона 10-го стрелкового полка, с 1 апреля по 30 ноября 1942 года — IV батальона пехотного полка «Großdeutschland». 29 августа 1942 года за свою многократно доказанную храбрость был награждён Немецким крестом в золоте 1 января 1943 года был произведён в майоры и назначен на должность командира I-го батальона, с которым особенно отличился в марте 1943 года под Харьковом. За это 18 мая 1943 года Ремер был награждён Рыцарским крестом Железного креста. 12 ноября 1943 года за бои западнее Харькова и к северу от Полтавы летом 1943 года был награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста.

1 мая 1944 года был назначен командиром охранного полка «Großdeutschland» в Берлине. Во время Июльского заговора руководил борьбой с мятежниками. Заговорщики предполагали, что после убийства Гитлера Ремер подчинится приказам нового командования. Однако у Ремера возникли сомнения, что его правильно информируют, поэтому он отправил д-ра Хагена связным в рейхсминистерство народного просвещения, так как рейхсминистр д-р Геббельс как гауляйтер Берлина являлся одновременно имперским комиссаром обороны Берлина и протектором дивизии «Großdeutschland». Тем временем Ремер, находившийся вместе с заговорщиком комендантом Берлина генералом Хазе, услышал из его разговора, что Геббельс должен быть арестован и выполнить это задание предстоит ему. Ремер отказался это сделать, и Хазе не стал настаивать. Вскоре связной офицер вернулся от Геббельса и сообщил Ремеру о военном путче. Тогда Ремер отправился к Гёббельсу, который в присутствии Ремера связался по телефону с Гитлером, и Гитлер подтвердил Ремеру, что он жив, и приказал ему подавить мятеж. Охранный батальон «Großdeutschland» взял под контроль комендатуру на Унтер-ден-Линден и арестовал заговорщиков. За это Ремер, минуя чин оберст-лейтенанта, был произведён в оберсты.

С 1 августа командовал Бригадой сопровождения фюрера (), с которой принял участие в Арденнском наступлении. 26 января 1945 года Бригада сопровождения фюрера была развёрнута в дивизию. 31 января Ремер был произведён в генерал-майоры вермахта. В начале марта Дивизия сопровождения фюрера участвовала в составе войск группы Вальтера Неринга в освобождении Лаубана от Красной армии. Впоследствии дивизия была окружена под Шпрембергом, и 22 апреля Ремер отдал приказ прорываться на юго-запад к Дрездену. Немногие оставшиеся в живых смогли уйти на запад, где попали в плен к американской армии. Впоследствии Ремер был передан британской армии.

Послевоенная деятельность 

После того, как Ремер в 1947 году был отпущен из британского плена, он выучился профессии каменщика и поселился в Фареле. Ремер был видным участником различных партий националистической направленности, в частности он был одним из основателей и вторым председателем Социалистической имперской партии (, SRP), основанной в октябре 1949 года и запрещённой как «неонацистская» в октябре 1952 года.

В 1951 году вышла небольшая книга Ремера «20. Juli 1944» (Гамбург, Verlag Deutsche Opposition). Книга состоит из предисловия и двух частей. В первой части Ремер кратко изложил свою роль в событиях 20 июля 1944 года в Берлине. Во второй части, текст которой озаглавлен как «Немецкая политика и проблема ремилитаризации», Ремер изложил взгляды SRP на политику Германии. Он выразил свои опасения относительно ремилитаризации Германии в интересах и на условиях Соединённых Штатов, начавшейся в 1950 году, так как она, по его мнению, могла послужить причиной превентивного нападения Советского Союза на силы Западного блока, в который всё больше втягивалась Германия.

После того, как в марте 1952 года на процессе Ремер охарактеризовал заговорщика Штауффенберга как государственного изменника и предателя Родины (), он был приговорён к трёхмесячному аресту. Руководимый Фрицем Бауэром судебный процесс позаботился о том, чтобы Июльский заговор укоренился в исторической памяти Федеративной Республики.

В 1953 году Ремер уехал из Германии и долгое время работал военным советником в Египте, параллельно занимаясь организацией поставок вооружений в Сирию.

В 1983 году Ремер опубликовал свою книгу «Манифест германского освободительного движения», в которой полагал, что для Германии приоритетом во внешней политике должно стать полномасштабное сотрудничество с СССР как противовес американскому и британскому влиянию в Европе и мире. В том же году он основал организацию Die Deutsche Freiheitsbewegung (), председателем которой он был до 1989 года, после чего стал её почётным председателем. Консультировал неонацистскую организацию Националистический фронт при создании силового подразделения. Земельные суды различных земель Германии в 1986, 1992, 1993 и 1994 годах приговаривали его к различным видам наказания за отрицание Холокоста. Поэтому в 1994 году он эмигрировал в Испанию, избежав таким образом 22-х-месячного ареста. В 1996 году правительство Испании отказало правительству ФРГ в выдаче Ремера. Европейская комиссия по правам человека признала жалобу Ремера на его осуждение за отрицание Холокоста неприемлемой к рассмотрению по существу.

Награды 
 Железный крест, 1-го и 2-го класса
 Немецкий крест в золоте
 За ранение (нагрудный знак) в золоте
 Нагрудный знак «За ближний бой»
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Рыцарский крест железного креста с Дубовыми Листьями
 Рыцарский крест (18 мая 1943)
 Дубовые листья (12 ноября 1943)

В фильмах 
Командир охранного батальона Ремер — один из героев фильмов «Валькирия» и 3-й серии киноэпопеи «Освобождение».

В «Валькирии» Ремер выполняет приказы генерала Ольбрихта, арестовывая функционеров СС. Получив одновременно два приказа — один от Ольбрихта с приказом арестовать рейхсминистра пропаганды доктора Гёббельса и другой из ставки Гитлера в Растенбурге с приказом арестовать Штауффенберга, Ремер догадывается, что происходит путч, но он не знает на чьей стороне выступает. Доктор Гёббельс, увидев подъезжающих к зданию рейхсминистерства пропаганды солдат, просит связать его с Гитлером и передаёт вошедшему в кабинет Ремеру трубку. Получив личный приказ от Гитлера «Взять живыми заговорщиков» атакует штаб-квартиру заговорщиков и берёт их в плен. Роль Ремера исполняет немецкий актёр Томас Кречманн.

В «Освобождении» роль Ремера — лишь эпизодическая. Услышав, как Ремер говорит секретарше, что он пришёл арестовать доктора Гёббельса, последний выходит в приёмную и даёт Ремеру поговорить по телефону с Гитлером. Гитлер прямо по телефону производит Ремера в полковники и отдаёт приказ подавить мятеж. Ремер арестовывает Штауффенберга и других заговорщиков. Роль Ремера исполняет актёр из ГДР Генрих Кён.

В немецком фильме  2004 года роль Ремера исполняет актёр Энрико Мутти. Будучи уверенным, что Гитлер мертв, Ремер добросовестно выполняет приказы заговорщиков, оцепляет Правительственный квартал. Лишь после разговора с Гёббельсом и по телефону с Гитлером понимает, что был введён в заблуждение.

Примечания

Литература

Публикации Ремера 
 20. Juli 1944 (1951, )
 Verschwörung und Verrat um Hitler: Urteil des Frontsoldaten (1981, )
 Kriegshetze gegen Deutschland: Lüge und Wahrheit über die Ursachen beider Weltkriege (1989, )
 Die Zeit… lügt!: Stellungnahme von vier Wissenschaftlern zu einer Serie der Wochenzeitung Die Zeit, Nr. 39, 18.9.1992, S. 104 und Nr. 40, 25.9.1992, S. 90: Gab es die Massenvernichtung jüdischer Menschen im Dritten Reich? (1992, в соавторстве, )

Литература о Ремере 
 Claudia Fröhlich. Wider die Tabuisierung des Ungehorsams: Fritz Bauers Widerstandsbegriff und die Aufarbeitung von NS-Verbrechen. — Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2006. ISBN 978-3-593-37874-9
 Ralph Tegethoff. Generalmajor Otto Ernst Remer: Kommandeur der Führer-Begleit-Division. — DS-Verlag, 2006. ISBN 978-3-935102-03-2

Ссылки 
 Otto-Ernst Remer im Lexikon der Wehrmacht
 Generalmajor Otto-Ernst Remer
 Otto Ernst Remer // Biographisches Lexikon des Revisionismus
 Генерал Отто Эрнст Ремер
 Interview mit Generalmajor Otto Ernst Remer (1990) (Video, 104 Min.)

Неонацисты Германии
Общественные деятели Германии
Отрицатели Холокоста
Политические эмигранты
Генерал-майоры (вермахт)
Отрицание Холокоста в Германии
Персоналии:Холокост в Германии
Иммигрировавшие в Испанию из Германии
Статья 10 ЕКПЧ